Vismarkt (handel), een plaats om vis te verhandelen;

Pleinen 
 Vismarkt (Brugge), een plein en markt in de Belgische stad Brugge
 Vismarkt (Bredevoort), een pleintje en straat in het Nederlandse stadje Bredevoort
 Vismarkt (Dordrecht), een straat en plein in de Nederlandse stad Dordrecht
 Vismarkt (Groningen), een plein in de Nederlandse stad Groningen
 Vischmarkt (Harderwijk), een plein in de Nederlandse stad Harderwijk
 Vismarkt ('s-Hertogenbosch), een plein in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch
 Vismarkt (Hoorn), een straat in de Nederlandse stad Hoorn
 Vismarkt (Leiden), een straat en plein in de Nederlandse stad Leiden
 Vismarkt (Leuven), een plein in de Belgische stad Leuven
 Vismarkt (Mechelen), een plein in de Belgische stad Mechelen
 Vismarkt (Middelburg), een plein in de Nederlandse stad Middelburg
 Vismarkt (Tiel), een pleintje in de Nederlandse stad Tiel
 Vismarkt (Utrecht), een straat en plein in de Nederlandse stad Utrecht
 Vismarkt (Zaltbommel), een straat in de Nederlandse stad Zaltbommel
 Vismarkt (Ieper)

Bouwwerken 
 Vismarkt 4 (Utrecht), een rijksmonument en voormalig kraakpand aan de Vismarkt in Utrecht
 Vismarkt 16 (Groningen), een rijksmonument aan de Vismarkt in Groningen
 Vismarkt 40 (Groningen), een rijksmonument aan de Vismarkt in Groningen
 Vismarkt of Oude vismijn, een historisch pand in de Belgische stad Gent
 Vismarkt (Alkmaar)

Zie ook 
 Vishal